Bradypodion tenue är en ödleart som beskrevs av  Paul Matschie 1892. Bradypodion tenue ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
tenue